Ivo Škarić (košarkaš)
Ivo Škarić (jezikoslovac)